Villa Ginori – villa a Sesto Fiorentino nella città metropolitana di Firenze
Villa Ginori – villa a  Calenzano nella città metropolitana di Firenze
Villa Ginori – complesso edilizio sito nel comune di Cecina in provincia di Livorno, nota anche come Palazzo Ginori

Disambigue correlate
Palazzo Ginori (disambigua)